Tormenta tropical Nate puede referirse a:

 una tormenta ocurrida en 2011 que afectó principalmente al estado mexicano de Veracruz;
 una tormenta ocurrida en 2017 que afectó a varios países de  Centroamérica.